Кристальди () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кристальди, Белизарио (1764—1831) — итальянский кардинал, доктор обоих прав.
 Кристальди, Франко (1924—1992) — итальянский кинопродюсер. См. также 
 Кристальдо